Balzano – cavallo che presenta delle macchie bianche sugli arti

Persone 
 Antonio Balzano – calciatore italiano (1986)
 Birago Balzano – fumettista italiano (1936-2022)
 Bernhard Balzano – matematico, filosofo, teologo, presbitero e logico boemo (1781-1848)
 Federica Balzano – chimica italiana
 Giuseppe Balzano – compositore maltese (1616-1700)
 Marco Balzano – scrittore e insegnante italiano (1978)
 Sergio Balzano – zoologo italiano
 Tiziano Balzano – neuroscienziato spagnolo
 Vincenzo Balzano – magistrato e storico dell'arte italiano (1866-1951)

Pagine correlate 
 Balzan (disambigua)
 Balzana
 Balzani